Haplogruppe P ist in der Humangenetik eine Haplogruppe des Y-Chromosoms. Diese Haplogruppe enthält die väterlichen Vorfahren einiger Europäer und fast aller indigener Völker der beiden Amerikas. Sie enthält auch ungefähr ein Drittel bis zwei Drittel der Männer von verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Mittelasien und in Südasien. P entstand wahrscheinlich vor etwa 43.000 Jahren in Südasien und verbreitet sich von dort ausgehend nach Zentralasien und später in Teile Europas und Südasiens.

Siehe auch 
 Ausbreitung des Menschen
 Adam des Y-Chromosoms

Einzelnachweise

Webseiten 
 Spread of Haplogroup P, from The Genographic Project, National Geographic